Een Tsjechische gemeente:
 Vavřinec (okres Blansko)
 Vavřinec (okres Kutná Hora)
 Een Slowaakse gemeente:
 Vavrinec (Slowakije)